La nave de los locos puede hacer referencia a:

 La nave de los locos, es un cuadro del pintor flamenco el Bosco.
 La nave de los locos, es una película argentina dramática de 1995.
 La nave de los locos, es el cuarto álbum de estudio del cantante español Loquillo.
 La nave de los locos, es una novela de la escritora estadounidense Katherine Anne Porter.
 La nave de los locos, es una novela de Cristina Peri Rossi.